Dennis Taylor je lahko:

 Dennis Taylor (rojen leta 1949), upokojeni igralec snookerja
 Dennis Taylor (dirkač) (1921-1962)
 Dennis Taylor (pevec)